Лео Чарльз Рейз (, 7 июня 1922, Стони-Крик, Онтарио, Канада — 26 июля 2015) — канадский хоккеист, защитник. Провёл 9 сезонов в Национальной хоккейной лиге, выступал за команды «Чикаго Блэкхокс», «Детройт Ред Уингз» и «Нью-Йорк Рейнджерс».

Игровая карьера 
Родился 7 июня 1922 года в Стони-Крик (Онтарио), где и начал свою карьеру в юниорской хоккейной лиге в команде «Брантфорд Лайонз». В 1943 году Рейз был призван на службу в Королевский военно-морской флот Канады, где продолжал играть в хоккей за армейские команды.

После окончания Второй мировой войны, Рейз дебютировал в НХЛ, проведя 6 игр за команду «Чикаго Блэкхокс», но закрепиться в «Чикаго» ему не удалось и он большую часть сезона провёл в клубе «Канзас-Сити Пла-Морс» (ЮСХЛ).

Сезон 1946/47 он также начал в «Чикаго», но скоро был обменян в «Детройт Ред Уингз». Проведя 5 игр в фарм-клубе «Детройта» команде Американской хоккейной лиги «Индианаполис Кэпиталз», Рейз был вызван в основную команду, где и играл до конца сезона 1951/52.

В полуфинале Кубка Стэнли 1950 года Лео Рейз забил гол в овертайме седьмого матча серии против «Торонто Мэйпл Лифс», «Детройт» победил 1:0 и вышел в финал, который и выиграл у «Нью-Йорк Рейнджерс». Он стал первым защитником в истории НХЛ, забившим гол в овертайме седьмого матча серии. Два последних сезона в своей карьере Рейз провёл в команде «Нью-Йорк Рейнджерс», завершив карьеру после сезона 1953/54.

Награды и достижения 
 Обладатель Кубка Стэнли (2): 1950, 1952
 Участник матчей всех звёзд НХЛ (4): 1950, 1951, 1952, 1953

Клубная карьера

Ссылки 
 Статистика Лео Рейза на The Internet Hockey Database
 Биография Лео Рейза на Legends of Hockey
 Профиль Лео Рейза на NHL.com RU

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Чикаго Блэкхокс»
Игроки «Детройт Ред Уингз»
Игроки «Нью-Йорк Рейнджерс»
Обладатели Кубка Стэнли
Участники матчей всех звёзд НХЛ